Kostel svatého Felixe může být:
 Kostel svatého Felixe (Sušice)

v zahraničí
 Kostel svatého Felixe (Neustadt an der Waldnaab)
 Kostel svatého Felixe (Řím)